«Вся Уфа» — городской телевизионный канал, осуществляющий ежедневное круглосуточное вещание во всех кабельных сетях Уфы и других городов Башкортостана.

История 
5 ноября 1999 года создан Продюсерский центр «Вся Уфа» как муниципальная телекомпания при Администрации города Уфы.

21 февраля 2000 года «Вся Уфа» начинает вещание как телеканал. Первоначально сетевыми партнёрами являлись ТВ-6 Москва и ТВС, затем в 2003 году начинает вещать на частоте канала ТВ Центр.

В сентябре 2009 года выходит в эфир 17-часовой телеканал «Вся Уфа», вскоре ставший круглосуточным. До 2012 года информационные выпуски также выходили на канале «Россия-24».

Вещание 
Вещание телеканала «Вся Уфа» осуществляется в кабельных сетях «Ufanet», «Кристалл» и некоторых других, что обеспечивает качественный приём и покрытие более 80 % территории Уфы. Канал вещает 24 часа в сутки.

Телеканал вещает в Уфе, Нефтекамске, Стерлитамаке, Октябрьском, Ишимбае, Салавате и других крупных городах Башкортостана.

С 5 сентября 2019 года телеканал вещает в формате HD.

Телепроекты и программы 
 «Афиша».
 «Вкусно» — кулинарное шоу.
 «Вся Уфа. Вся Россия».
 «Вся Уфа на Business FM» — совместный телевизионный проект телеканала «Вся Уфа» и радиостанции «Business FM».
 «Герой нашего времени» — проект, рассказывающий о героях не только из республики Башкортостан, но и со всей России.
 «Городские башкиры» — еженедельная программа, которая знакомит зрителей с известными людьми города Уфы. Программа выходит на двух языках: башкирском и русском.
 «Детки-конфетки» — детская развлекательная программа.
 «Знаю всё» — программа, в которой эксперты в определенных сферах делятся полезной информацией.
 «Информационный вечер» — подведение итогов дня с Ильясом Батыргариевым, Мариной Высоцкой, Максимом Бычаевым, Диной Ермохиной и Лилией Гильмияровой.
 «Итоги недели» — подведение итогов недели.
 «Служба новостей „Уфимское время“» (ранее — «Столичные новости») — ежедневная информационная программа, выходящая в прямом эфире.
 «Радость нашего дома» — социальный проект, посвящённый воспитанникам уфимского дома ребёнка.
 «Твоя Уфа» — ежедневное информационное шоу. Отличительной особенностью данного проекта является то, что у телезрителей есть уникальная возможность самим управлять эфиром, звонить ведущим, присылать свои новости (фото и видео) на редакционный WhatsApp.
 «Уфа рулит» — совместный проект телекомпании «Вся Уфа» и детской школы телевидения «Телешко».
 «Эксперт» — проект с практическими советами от экспертов разных областей.

Награды 
Трижды — в 2007, 2008 и 2010 годах — сотрудники телекомпании получали Орфеев премии ТЭФИ-регион. В 2005 году престижные премии в области связей с общественностью «Серебряный лучник» и «Белое крыло» получил социальный проект «Дворник и его команда». Продюсерский центр неоднократно получал от государственных и общественных организаций благодарственные письма за поддержку многочисленных общественно-значимых проектов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт телекомпании
 Атлас российских телеканалов

Телеканалы Башкортостана
Региональные государственные телеканалы России
Телеканалы на русском языке
HD-телеканалы
Муниципальные унитарные предприятия России
1999 год в Башкортостане
Появились в 1999 году в России